Корнуолл (Онтарио):
 Корнуолл (город, Онтарио)
 Корнуолл (остров, Онтарио)